Satria (Padang Hilir), een plaats in Indonesië
Satria (Binjai Kota), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing